Deux navires de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Gotland, d’après l’île de Gotland en mer Baltique :
 Le , un croiseur transport d'hydravions lancé en 1933 et ferraillé en 1963.
 Le , un sous-marin d'attaque conventionnel de classe Gotland lancé en 1995 et en service actif en 2022.

Notes et références